Il singolare del Nottingham Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Mardy Fish.

Greg Rusedski ha battuto in finale 6–3, 6–2 Fish.

Teste di serie

  Younes El Aynaoui (secondo turno)
  Michail Južnyj (primo turno)
  Jarkko Nieminen (primo turno)
  Vince Spadea (primo turno)

 Jan-Michael Gambill (primo turno)
 Maks Mirny (secondo turno)
 Taylor Dent (quarti di finale)
 Mardy Fish (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Nottingham Open 2003
ATP Tour 2003